Сергей Попков:
 Попков, Сергей Николаевич (род. 1963) — российский футбольный тренер.
  (род. 1957) — министр связи и информатизации Белоруссии.
 Попков, Сергей Сергеевич (1909—1963) — советский футболист.